Bruno Carrara (ur. 1 lutego 1977 w San Giovanni) − włoski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Bruno Carrara pojawił w marcu 1995 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Gällivare, gdzie zdobył złoty medal w sztafecie. Następnie był drugi w sztafecie i trzeci w biegu na 10 km stylem klasycznym na mistrzostwach świata juniorów w Asiago. Rok później, na mistrzostwach świata juniorów w Canmore na tym samym dystansie okazał się najlepszy, podobnie jak w sztafecie.

W Pucharze Świata zadebiutował 12 grudnia 1998 roku w Dobbiaco, zajmując 88. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 13 marca 1999 roku w Falun, zajmując 20. miejsce na dystansie 30 km klasykiem. W klasyfikacji generalnej sezonu 1998/1999 zajął ostatecznie 108. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2000/2001, który ukończył na 69. pozycji.

W 2001 roku brał udział w mistrzostwach świata w Lahti w 2001 roku, gdzie zajął 12. miejsce na dystansie 30 km techniką klasyczną. Ponadto w biegu na 15 k stylem klasycznym uplasował się na 27. pozycji. Była to jedyna duża impreza, na której wystąpił Carrara.

Od 2002 roku Carrara startuje głównie w zawodach FIS Marathon Cup. W zawodach tego cyklu raz stał na podium - 13 marca 2011 roku był trzeci w szwajcarskim maratonie Engadin Skimarathon. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonach 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011, które kończył na siódmej pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 108.
 sezon 1999/2000: 70.
 sezon 2000/2001: 68.
 sezon 2003/2004: 72.

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Carrara nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 97.
 sezon 2006/2007: 36.
 sezon 2007/2008: 10.
 sezon 2008/2009: 7.
 sezon 2009/2010: 7.
 sezon 2010/2011: 7.
 sezon 2011/2012: 35.
 sezon 2012/2013: 115.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Urodzeni w 1977
Włoscy biegacze narciarscy